HMS King George V je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS King George V (1911) 
 HMS King George V (1939)

King George V